

Мончники — село в гміні Сьрода-Велькопольська Сьредського повіту Великопольського воєводства
 Мончники — село в гміні Ґнезно Гнезненського повіту Великопольського воєводства
 Мончники — село в гміні Крашевіце Остшешовського повіту Великопольського воєводства
 Мончники — село в гміні Нове Скальмежице Островського повіту Великопольського воєводства